Званка — топоним:
 Званка (деревня, рабочий посёлок) — прежнее название города Волхов и станции Волховстрой.
 Званка — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Званка — деревня в Псковской области, Горайская волость Островского района.
 Званка — усадьба поэта Гаврилы Державина.
 Званка (приток Валдайки) — река.
 Званка (приток Волхова) — река.
 Званка (приток Лжи) — река, правый приток р. Лжа.